Томаш Франко Тавариш (; ) — португальский футболист, защитник московского «Спартака».

Клубная карьера

«Бенфика» (Лиссабон) 
Тавариш — воспитанник академии столичного клуба «Бенфика», в которую пришёл в 2010 году и прошёл все ступени в лиссабонском клубе. В сезоне 2017/18 стал чемпионом страны в юношеской команде в турнире среди игроков до 17 лет, где сыграл 26 матчей и забил три мяча. 2 июля 2018 года в возрасте 17 лет он подписал свой первый профессиональный контракт с «Бенфикой» на три года. В сезоне 2018/19 выступал за «Бенфику U-19» в Юношеской лиге УЕФА, где провёл шесть матчей и забил один мяч. Летом 2019 года, для получения игровой практики, Томаш начал выступать за  «орлов». 23 августа 2019 года в матче против «Оливейренсе» (2:1) он дебютировал в Сегунда лиге, выйдя в стартовом составе.

В сентябре 2019 года капитан «Бенфики» Андре Алмейда получил травму, после чего главный тренер клуба Бруну Лажи, под руководством которого Тавариш играл в «Бенфике B», перевёл его в основной состав. 25 сентября 2019 года года в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против немецкого «РБ Лейпциг» (1:2) Тавариш дебютировал за основной состав клуба, выйдя в стартовом составе. Свой первый матч в Сангриш лиге провёл 28 сентября в 7-м туре против «Витории Сетубал» (1:0), выйдя на замену на 78-й минуте вместо Андре Алмейды. Всего в сезоне 2019/20 за клуб провёл 25 матчей во всех турнирах и стал серебряным призёром чемпионата Португалии. 1 августа 2020 года вместе с «Бенфикой» стал финалистом Кубка Португалии, уступив «Порту» (1:2), но весь матч провёл на скамейке запасных. В 2020 году был в числе ста претендентов на вручаемую лучшему молодому футболисту Европы награду «Golden Boy». С приходом в клуб Жоржи Жезуша в сезоне 2020/21, Тавариш потерял место в составе и начал сезон во второй команде «Бенфики», проведя три матча.

«Алавес» и «Фаренсе» 
3 октября 2020 года Тавариш на правах аренды перешёл в испанский «Алавес» до конца сезона 2020/21. 31 октября в матче 8-го тура против «Барселоны» (1:1) он дебютировал в Ла Лиге, выйдя на замену на 58-й минуте вместо Эдгара. 15 января 2021 года «Алавес» расторг договор аренды и Тавариш вернулся в «Бенфику», всего за клуб он провёл пять матчей во всех турнирах. 18 января 2021 года Тавариш был арендован до конца сезона 2020/21 португальским клубом «Фаренсе», выступающим в Примейра-лиге. 30 января в матче 16-го тура против «Тонделы» (0:2) он дебютировал за новую команду, выйдя в стартовом составе и на 68-й минуте был заменён на Брайана Мансилью. Всего за клуб провёл 18 матчей, «Фаренсе» не смог сохранить прописку в высшем дивизионе и вылетел в Сегунда лигу, а Томаш вернулся в расположение «Бенфики».

«Базель» 
31 августа 2021 года Тавариш на правах аренды перешёл в швейцарский «Базель» до конца сезона 2021/22 с правом последующего выкупа. 12 сентября в матче 6-го тура против «Лугано» (1:1) он дебютировал в швейцарской Суперлиге, выйдя на 62-й минуте вместо Михаэля Ланга. 26 сентября в поединке против «Цюриха» (3:1) Томаш забил свой первый мяч за «Базель». 8 мая 2022 года в матче 33-го тура чемпионата Швейцарии против «Лозанны» (0:0) Тавариш получил травму и был заменён на 39-й минуте матча, после проведённого обследования, был выявлен разрыв передней крестообразной связки и мениска левого колена. Всего в сезоне 2021/22 провёл за «Базель» во всех турнирах 28 матчей, забил один мяч и сделал шесть голевых передач, стал серебряным призёром чемпионата Швейцарии. После завершения аренды вернулся в «Бенфику» и продолжал восстановление от полученной травмы.

«Спартак» (Москва) 
24 января 2023 года перешёл в московский «Спартак», заключив контракт до 30 июня 2026 года с опцией продления на год. Тавариш стал первым португальским игроком в истории клуба. Дебютировал за «Спартак» 22 февраля 2023 года в первом матче 1/4 финала Кубка России против московского «Локомотива» (1:0), выйдя на 87-й минуте вместо Даниила Денисова. Первый матч в чемпионате России провёл 4 марта 2023 года против «Урала» (2:2), выйдя на 60-й минуте вместо Даниила Хлусевича.

Карьера в сборной 
Тавариш регулярно вызывался в сборные Португалии различных возрастов. В 2018 году в составе юношеской сборной Португалии до 17 лет принял участие в юношеском чемпионате Европы в Англии. На турнире он сыграл в матчах против сборных Норвегии (0:0), Словении (4:0) и Швеции (0:1).

В 2019 году в составе юношеской сборной Португалии до 19 лет Тавариш завоевал серебряные медали юношеского чемпионата Европы в Армении. На турнире он сыграл в матчах против команд Италии (3:0), Армении (4:0), Ирландии (4:0) и дважды Испании (1:1 и 0:2).

В 2021 году в составе молодёжной сборной Португалии он участвовал в чемпионате Европы среди молодёжных команд до 21 года в Венгрии и Словении. На турнире принял участие лишь в матче 1/4 финала против молодёжной сборной Италии (5:3), а его сборная дошла до финала, в котором уступила молодёжной сборной Германии (0:1), тем самым завоевав серебряные медали.

Статистика

Примечания 

Футболисты Португалии
Игроки сборной Португалии по футболу (до 21 года)
Игроки ФК «Бенфика» Лиссабон
Игроки ФК «Бенфика B»
Игроки ФК «Алавес»
Игроки ФК «Фаренсе»
Игроки ФК «Базель»
Игроки ФК «Спартак» Москва